Bohemian Club – organizzazione religiosa statunitense
 Bohemian Football Club – società calcistica irlandese
 Bohemian Sporting Club – società di calcio filippina